

Єрші — присілок, Свічинський район, Кіровська область
 Єрші — присілок, Сернурський район, Марій Ел